Ordet vi har flere betydninger:

 Ordet vi (flertal) – se opslagsordet på Wiktionary
 Vi (helligsted)
 Vi (teksteditor)
 Romertal VI (6)
 Flere byer i Sverige:
 Vi (Sundsvalls kommune)
 Vi (Gävle kommune)
 Vi (Hofors kommune)
 Vi (Hudiksvalls kommune)
 Vi (Ockelbo kommune)